Kao neovisna država Gruzija je do sada nastupala na sedam zimskih i sedam ljetnih Olimpijskih igara. Prvi je put sudjelovala na ZOI 1994. u Lillehammeru. Sva odličja osvojena su na ljetnim olimpijskim igrama. Zaključno s Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine Gruzija je osvojila 40 medalja – deset zlata, dvanaest srebra i osamnaest bronci, što je trenutno svrstava na 58. mjesto osvajača olimpijskih odličja svih vremena. Devetnaest medalja osvojeno je u hrvanju, dvanaest u judu, sedam u dizanju utega i po jedna u boksu i streljaštvu.

Medalje na Ljetnim olimpijskim igrama

Popis osvajača medalja

Nositelji zastave na ceremoniji otvaranja Igara

Literatura 
 Gruzijski olimpijski odbor.

Šport u Gruziji
Države na Olimpijskim igrama